Brimberg ist der Familienname folgender Personen:

 Elaine Brimberg, verheiratete Elaine Dundy (1921–2008), US-amerikanische Schriftstellerin, Biographin, Journalistin und Schauspielerin
 Ingela Brimberg (* 1964), schwedische Opernsängerin